Rhondia är ett släkte av skalbaggar. Rhondia ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Rhondia